A 2005-ös túraautó-Európa-kupa volt az első túraautó-Európa-kupa. A versenyt 2005. október 16-án rendezték meg a Vallelunga versenypályán. A kupa első versenyét Alessandro Zanardi nyerte, a második futamon pedig Jason Plato volt a győztes. A kupa győztese azonban a svéd Richard Göransson lett, aki mind a két futamon másodikként ért célba.

Nevezési lista

Eredmények

Első verseny

Második verseny

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 Eredmények

T